Hagerstown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hagerstown (Indiana)
Hagerstown (Maryland)
Hagerstown (Virginia)